Jariges ist der Familienname folgender Personen:

 Karl von Jariges (1773–1826), deutscher Jurist, Schriftsteller und Übersetzer
 Philipp Joseph von Jariges (1706–1770), preußischer Staatsmann und Jurist